Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saint-Crépin – Alte Alpi
 Saint-Crépin – Charente Marittima